Насар (Наварра) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Насар (адмирал) — известный византийский военачальник во время византийско-арабских войн второй половины IX века.
 Насар, Карлос (род. 2004) — болгарский тяжёлоатлет.